Bogoria (powiat Sandomierski), een dorp in het Poolse woiwodschap Święty Krzyż, in powiat Sandomierski
 Bogoria (gemeente), een gemeente in het Poolse woiwodschap Święty Krzyż, in powiat Staszowski
 Bogoria (powiat Staszowski), een dorp in het Poolse woiwodschap Święty Krzyż, in powiat Staszowski

Anders 
 Bogoria (geslacht), een geslacht in de familie van de orchideeën